Glenn Johansson, švedski hokejist, * 20. januar 1956, Švedska, † julij 2014.

Johansson je v švedski ligi igral za klube Södertälje SK, Djurgårdens IF in Tyringe SoSS. Za Södertälje SK je odigral trinajst sezon v dveh delih, s klubom je v sezoni 1984/85 tudi osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezonah 1985/86 in 1986/87 je bil najboljši po točkah v švedski ligi, v sezonah 1984/85, 1985/86 in 1986/87 pa najboljši podajalec. V sezoni 1988/89 je igral za klub Vålerenga Ishockey v norveški ligi.

V klubu Södertälje SK so upokojili njegov dres s številko 11.

Pregled kariere

|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 74/75
|
| 27
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 9
| 15
| 24
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 35
| 6
| 21
| 27
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 16
| 11
| 27
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 34
| 22
| 36
| 58
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 32
| 7
| 12
| 19
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 32
| 19
| 17
| 36
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 36
| 28
| 32
| 60
|
| 38
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 6
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 31
| 16
| 38
| 54
|
| 14
|
| 3
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 13
| 29
| 42
|
| 16
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 14
| 34
| 48
|
| 22
|
| 8
| 3
| 10
| 13
|
| 6
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 13
| 35
| 48
|
| 16
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 35
| 10
| 33
| 43
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 35
| 6
| 26
| 32
|
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 88/89
|
| 36
| 20
| 46
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tyringe SoSS
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 30
| 15
| 40
| 55
|
| 28
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 543
| bgcolor="#7FFF00" | 217
| bgcolor="#7FFF00" | 430
| bgcolor="#7FFF00" | 647
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Vålerenga Ishockey
Hokejisti Tyringe SoSS
Hokejisti z upokojenimi številkami